Grottian ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Grottian (1942–2020), deutscher Sozialwissenschaftler 
 Walter Grottian (1909–1968), deutscher Politikwissenschaftler